Појам Габрово проистекао је из речи Граб и може значити:

Бугарска:
 град Габрово, Габровска област, Бугарска;
 село Габрово (Благојевград), Благојевградска област, Бугарска;
 село Габрово (Крџали), Крџалијска област, Бугарска;

Северна Македонија:
 село Габрово (Ђевђелија), Општина Ђевђелија, Северна Македонија;
 село Габрово (Делчево), Општина Делчево, Северна Македонија; 
 село Габрово (Струмица), Општина Струмица, Северна Македонија;

Грчка:
 село Габрово, Ксантијски округ, Грчка;

Види још 
 Граб (вишезначна одредница) 
 Грабовац (вишезначна одредница)
 Грабовица (вишезначна одредница)
 Грабово (вишезначна одредница)